El Masters d'Indian Wells 2010, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2010 és un esdeveniment tennístic disputada sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 35a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 21 de març de 2010 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Lloc oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010